Ветковское согласие — группа старообрядцев-беглопоповцев, переселившиеся в конце XVII века из России на остров Ветка на реке Сож (в то время территория Речи Посполитой, сейчас Гомельская область Беларуси). На протяжении почти ста лет Ветка была важнейшим центром беглопоповщины.

История старообрядческого центра в Ветке 
Во время правления царевны Софьи был прислан указ на имя черниговского архиерея и стародубского полковника о разборе и возвращении на места прежних поселений беглых стародубских старообрядцев. , то многие из них удалились за рубеж в польские владения и поселились недалеко от российской границы. Там они обратились мозырскому старосте магнату Казимиру Халецкому, владельцу родового поместья Хальчи, полученному его предком Павлом Мишковичем от князя Свидригайло в 1437 году. Халецкий разрешил старообрядцам селиться рядом с Халичами на реке Сож на острове под названием Ветка. Этот небольшой остров, все около трёх километров в окружности, называн так по проливу, отделяющему остров и составляющему ветвь р. Сож. Первые старообрядцы на Ветке были беглецы из Стародубских старообрядческих поселений. Вся эта местность в XVII—XVIII столетиях находилась за российской границей, во владениях Речи Посполитой. За первыми поселенцами на Ветку потянулись сюда многие другие. Вскоре остров стал тесен, и было построено и заселено около него четырнадцать слобод преимущественно между реками Сожем и Ипутью. Это слободы Косецкая, Дубовый Лог, Попетевка, Марьина, Миличи, Красная, Костюковичи, Буда, Крупец, Гродня, Нивка, Грибовка, Тарасовка, Спасовка. Эти слободы процветали подобно небольшим уездным городам. Под общим названием Ветка старообрядцы понимали не один одноимённый остров, а весь конгломерат заселенных ими в этом районе населенных пунктов. Во время расцвета Ветковского старообрядческого поселения численность жителей в нём достигало до сорока тысяч человек.

Настоятелями и руководителями поселенцев были пришедшие из Стародубья попы Косьма и Стефан. Через десять лет после первого заселения Ветки туда пришёл иеромонах Иосаф. Он был дониконовского крещения, но неизвестно старого или нового рукоположения, поэтому сначала многие к нем отнеслись настороженно. Однако после смерти отца Косьмы ветковцы приняли Иосафа, как главного наставника и руководителя. Он убедил ветковских старообрядцев построить церковь, которая была освящена уже после его смерти, при его преемнике Феодосии. Это было важное событие в истории поповщинского старообрядчества в целом и хорошо сказалось на дальнейшей судьбе Ветки. Эта Ветковская церковь долгое время была у старобрядцев единственной. Ветка сделалась метрополией поповщинского старообрядчества. Ветковские монахи и священники разносили по всей России во все старообрядческие поселения дары, освященные в этой церкви. Во всех поповщинских поселениях наставников и попов принимали по рекомендации Ветки, с благословения тамошнего настоятеля Феодосия. Он был, таким образом, главою поповщины.

На Ветку потянулись многочисленные поселенцы, сюда стекались богатые пожертвования. Здесь даже появился некоторое время епископ некий Епифаний. Блеск и процветание Ветки обратили на неё внимание русского правительства. В 1733 году именным указом императрицы Анны Иоановны ветковцы приглашались возвратиться на места прежних своих поселений, в надежде на прощение правительства. Когда на это, как и на повторенное в следующем году приглашение ответа ветковцев не последовало, полковнику Я. Гр. Сытину было приказано отправиться с войском и вернуть в Россию беглецов силой. Это было исполнено, и Ветка была разорена. Раскольники получили от полковника позволение свою церковь переправить в Стародуб, в слободу Святскую; но она затонула на Соже, а мелкие части её, перевезённые сухим путем, были сожжены молнией.

Через год или два после этого разгрома Ветка возникла снова в прежнем виде и прежней численности населения. Опять была построена церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы; около церкви появилась мужская обитель, в которой приютилось более тысячи чернецов, не считая бельцов и непосвященных; рядом был основан женский монастырь. Паны Халецкие покровительствовали поселенцам и пользовались, со своей стороны, их услугами.

При императрице Елизавете Петровне вышел новый манифест, приглашавший ветковских беглецов возвратиться в Россию; то же приглашение было повторено при Петре Феодоровиче и Екатерине II, но результата они не имели. В 1764 году генералу Маслову было приказано с войском отправится на Ветку и произвести там погром, что он и исполнил. После этого второго погрома, или, как выражаются стародубцы, «выгонки», Ветка утратила всякое значение в истории раскола. Главную роль в поповщине стало играть Стародубье.

Особенности Ветковского согласия 
У Ветковского согласия есть некоторые характерные черты по сравнинию с другими поповщинскими согласиями. Настоятель их согласия о. Феодосий, чтобы избежать истощение запасов древнего миро, сам сварил новое из росного ладона, корицы, гвоздики и других благовоний. Ветковцы употребляют его в богослужениях, им помазывают младенцев и взрослых, переходяших к ним из официального православия.

Ещё одно отличие состоит в способе принятия приходящих от православной церкви мирян и священников. Сначала на Ветке, как в Стародубье, всех перекрещивали, а попов даже погружали в воду в облачении, чтобы они не лишились священного сана. Но позже процедура перекрещивания существенно упростилась. Приходящий от никонианской православной церкви священник, после предварительного приготовления постом и покаянием, являлся в церковь или в часовню в полном священническом облачении; там находилась купель с водою, кум и кума и старообрядческий поп. Последний совершает над первым весь чин крещения, но в воду не погружает, а обводит его вокруг купели и помазывает его миром, отворачивая и приподнимая для этого ризы, но отнюдь не снимая их, чтобы не снялось и самое священство.

Ветковское согласие осуждало самосожжения, принимало иконы, написанные и иноверными мастерами, и не считало грехом общение с никонианами в пище и питье.

Источники 
 
 
 Урушев Д. А. Святая Русь. Подлинная история старообрядчества. — Москва : Эксмо, 2017. — 542 с. — (Религия. Старообрядчество). — ISBN 978-5-699-96435-2 — 3000 экз.

Примечания 

Беглопоповство
История старообрядчества